Пара Мартина Хингис / Махеш Бхупати — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Скотт Дрейпер и Саманта Стосур — не защищали свой титул, но Стосур принимала участие в турнире (в паре с Полом Хенли) и дошла до полуфинала.

Посев 

  Кара Блэк /  Кевин Улльетт (Первый раунд)
  Лиза Реймонд /  Йонас Бьоркман (Второй раунд)
  Вера Звонарева /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
  Корина Морариу /  Майк Брайан (Четвертьфинал)

<li>  Саманта Стосур /  Пол Хенли (Полуфинал)
<li>  Елена Лиховцева /  Даниэль Нестор (Финал)
<li>  Лизель Хубер /  Энди Рам (Второй раунд)
<li>  Ренне Стаббс /  Тодд Перри (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые